039  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lund, in Svezia
 039  – prefisso telefonico del distretto di Monza